Brdarić ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Brdarić (* 1975), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Tim Brdarić (* 2000), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bradarić